Desa Kedungharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 111,15), Jawa Timur, 
 Desa Kedungharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 112,20), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar